3-я гвардейская танковая армия — гвардейское оперативное войсковое объединение (танковая армия) в составе РККА, Вооружённых сил СССР, во время Великой Отечественной войны, и после неё.

Сокращённое наименование — 3 гв. ТА.

Формирование 
С января 1943 года в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны было начато сформирование, самых крупных объединений танковых войск РККА, танковых армий однородного состава (без включения в их состав стрелковых частей).

3-я гвардейская танковая армия сформирована 14 мая 1943 года Приказом Ставки ВГК № 46174 в резерве Ставки ВГК.

Формирование 3 Гв. ТА происходило в районе города Плавск Тульской области.

В состав 3-й гвардейской танковой армии вошли 12-й и 15-й танковые корпуса и 91-я отдельная танковая бригада. К 10 июня 1943 года танковые соединения и части армии были полностью укомплектованы танками согласно штату (228 танков Т-34 и 147 — Т-70). Однако, в частях имелся недокомплект в автомобильном транспорте, так, в автомобильных транспортных батальонах армии на 15 июля в наличии было только 46 % от необходимого автомобильного парка.

Вошедший в состав 3-й гвардейской танковой армии 2-й механизированный корпус находился в полосе Западного фронта в 450 км от назначенного места сосредоточения 3-й гвардейской танковой армии и прибыл к нему 16 — 17 июля 1943 года.

14 июля 1943 года сосредоточенная в р-не города Новосиль 3-я гвардейская танковая армия передана в состав Брянского фронта и приняла участие в Орловской наступательной операции.

В августе 1943 года в состав 3-й гвардейской танковой армии был включён 47-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва подполковника Адильбекова Г. А.

Боевой путь в Великой Отечественной войне

Брянский фронт 
Орловская наступательная операция (Операция «Кутузов») была не только первой операцией 3-й гвардейской танковой армии, но и первым опытом применения советским командованием танковых армий нового образца. Первоначально предполагалось ввести армию в прорыв обороны противника, осуществленный общевойсковыми армиями, и развивать наступление в направлении севернее Орла.

18 июля 1943 года 3 Гв. ТА была поставлена задача начать наступление в юго-западном направлении на Становой Колодезь — Кромы с тем, чтобы во взаимодействии с войсками Центрального фронта окружить и уничтожить немецкую 9-ю армию Вальтера Моделя. Ввод 3-й гвардейской танковой армии в прорыв планировался на стыке 3-й и 63-й советских армий при поддержке авиации 15-й воздушной армии.

Однако армиям фронта прорвать оборону противника не удалось, и вместо ввода в «чистый» прорыв 3-й гвардейской танковой армии пришлось самой прорывать оборону противника на заранее подготовленных рубежах. 19 июля танковые корпуса армии были введены в бой и к исходу дня, сломив вражескую оборону по реке  Олешня, продвинулись на 18 — 20 км, что вынудило противника начать отвод частей и соединений из района Мценска.

В последующие дни задачи 3-й гвардейской танковой армии неоднократно менялись. Она была вынуждена последовательно вместе с общевойсковыми частями прорывать оборону противника на различных участках фронта.

Так, 20 июля командующий Брянским фронтом генерал-полковник М. М. Попов приказал 3-й гвардейской танковой армии перейти в наступление в направлении на Отраду, перерезать шоссе и железную дорогу Мценск — Орёл и к исходу 20 июля выйти к Оке.

21 июля задача 3-й гвардейской танковой армии была вновь изменена — приказано вновь наступать на Становой Колодезь. 21 — 23 июля части 3-й гвардейской танковой армии совместно с частями 63-й армии вели бои юго-восточнее Орла, продвинулись на 15 км и вышли к реке Оптуха. 24 июля приказом Ставки 3-я гвардейская танковая армия была передана в оперативное подчинение командующему Центральным фронтом Рокоссовскому.

За время проведения операции 3-я гвардейская танковая армия так и не смогла получить свободу маневра и, фактически, использовалась в основном для прорыва обороны противника (в ходе операции ей пришлось прорывать 7 рубежей обороны). Не имея достаточного для этого количества артиллерии, 3-я гвардейская танковая была вынуждена использовать мотострелков и танки. В ходе операции 3-я гвардейская танковая понесла тяжёлые потери, в частности, было потеряно 60,3 % танков Т-34 и 72,9 % танков Т-70.

Тем не менее, 3-я гвардейская танковая армия сыграла важную роль в операции. За отличие в боевых действиях в ходе Орловской операции корпуса 3-й гвардейской танковой армии 26 июля 1943 года получили звания гвардейских.

Центральный фронт 
 Орловская стратегическая наступательная операция

Воронежский фронт 
 Киевская наступательная операция

1-й Украинский фронт 
 Житомирско-Бердичевская операция
 Проскуровско-Черновицкая операция
 Львовско-Сандомирская операция
 Сандомирско-Силезская операция
 Освобождение Ченстоховы
 Нижнесилезская операция
 Осада Бреслау
 Битва за Лаубан
 Берлинская наступательная операция
 Пражская наступательная операция

Послевоенный период 
После окончания Великой Отечественной войны 3-я гвардейская танковая армия была включена Центральную группу войск, директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 11096 от 29 мая 1945 года. Армии, в составе 6-го, 7-го гвардейских танковых и 9-го механизированного корпусов, определялось место дислокации Пардубице.

В соответствии с приказом НКО СССР от 10.6.1945 № 0013 в бронетанковых и механизированных войсках во второй половине 1945 г. осуществлялось переформирование танковых корпусов в танковые дивизии, механизированных корпусов — в механизированные дивизии, а танковых армий в механизированные армии.

 6-й гвардейский танковый корпус был переформирован в 6-ю гвардейскую танковую дивизию;
 7-й гвардейский танковый корпус был переформирован в 7-ю гвардейскую танковую дивизию;
 9-й механизированный корпус переформирован в 9-ю механизированную дивизию;

1946 год.
Весной 1946 года 3-я гвардейская танковая армия была преобразована в 3-ю гвардейскую механизированную армию. В ноябре того же года в связи с сокращением личного состава Вооружённых сил СССР на основании директивы Начальника Генерального штаба ВС СССР от 06 ноября 1946 года, 3-я гвардейская механизированная армия была свёрнута в 3-ю отдельную гвардейскую кадровую танковую дивизию (она же 3-я гвардейская механизированная армия сокращённого состава), а входящие в неё дивизии в кадровые полки.

1947 год.
Весной 1947 года 3-я отдельная гвардейская кадровая танковая дивизия была передана в состав Группы советских оккупационных войск в Германии.

1949 год.
В августе 1949 года кадровые полки входящие в 3-ю отдельную гвардейскую кадровую танковую дивизию были развёрнуты в дивизии.

Состав армии на 01.12.1949:
 6-я гвардейская танковая дивизия;
 7-я гвардейская танковая дивизия;
 9-я механизированная дивизия.

1950 год.
21 марта 1950 года — 3-я отдельная гвардейская кадровая танковая дивизия была развёрнута в 3-ю гвардейскую механизированную армию. Место дислокации — Эберсвальде (восточная часть ГДР).

Состав армии на 01.06.1955:
 6-я гвардейская танковая дивизия;
 7-я гвардейская танковая дивизия;
 9-я механизированная дивизия (выведена в СССР и расформирована);
 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, переданная из состава 33-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии была переформирована в 14-ю гвардейскую механизированную дивизию.

1957 год.
29 апреля 1957 года 3-я гвардейская механизированная армия была переформирована в 18-ю гвардейскую общевойсковую армию.

Состав армии на 01.07.1957:
 6-я гвардейская танковая дивизия;
 7-я гвардейская танковая дивизия;
 14-я гвардейская мотострелковая дивизия (переформирована из 14-й гвардейской механизированной дивизии);
 82-я мотострелковая дивизия.

1959 год:
 В состав армии включена 20-я гвардейская мотострелковая дивизия.

1964 год.
В августе 1964 года управление 18-й гвардейской общевойсковой армией было выведено в Алма-Ату, где было преобразовано в Оперативную группу Туркестанского военного округа.

Состав

Части и соединения 
В ходе Орловской наступательной операции в состав армии входили:
 12-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Зиньковича М. И.,
 15-й танковый корпус подполковника танковых войск Лозовского А. Б.,
 2-й механизированный корпус генерал-лейтенанта танковых войск Корчагина И. П.,
 91-я отдельная танковая бригада полковника Якубовского И. И.

Приказом НКО СССР № 0404с от 26 июля 1943 г.
 12-й танковый корпус преобразован в 6-й гвардейский танковый корпус,
 15-й танковый корпус — в 7-й гвардейский танковый корпус,
 2-й механизированный корпус — в 7-й гвардейский механизированный корпус.

6 сентября 1943 года Директивой ставки ВГК вместо 7-го гвардейского механизированного корпуса в состав 3-й гвардейской танковой армии был передан 9-й механизированный корпус. В 1944 году 91-я отдельная танковая бригада была включена в состав 9-го мехкорпуса.

В дальнейшем в ходе войны состав частей 3-й гвардейской танковой армии существенных изменений не претерпел.

На 1.05.1945 года в состав армии входили:

Бронетанковые и механизированные войска
 6-й гвардейский танковый Киевско-Берлинский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого корпус
 7-й гвардейский танковый Киевско-Берлинский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Суворова корпус
 9-й механизированный Киевско-Житомирский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова корпус
 16-я самоходная артиллерийская Перемышльско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова бригада
 57-й гвардейский тяжелый танковый Полтавский Краснознаменный орденов Суворова Кутузова и Богдана Хмельницкого полк
 90-й инженерный танковый полк
 50-й мотоциклетный Киевско-Берлинский ордена Богдана Хмельницкого полк
 39-й отдельный автобронетанковый Киевский Краснознаменный ордена Александра Невского батальон

Артиллерия
 199 легкая артиллерийская бригада
 91 гвардейский минометный полк реактивной артиллерии
 1381 зенитный артиллерийский полк
 1394 зенитный артиллерийский полк

ВВС
 372 авиационный полк связи

Инженерные войска
 19 моторизованная инженерная бригада

Войска связи
 138-й отдельный Львовский ордена Красной Звезды полк связи

Заградительная служба
 92-й пограничный полк ПВ НКВД и 6-й стрелковый полк внутренних войск НКВД

и другие части боевого и тылового обеспечения.

Материальная часть

Танки и САУ 
В период Великой Отечественной войны армия семь раз обновляла парк боевых машин на 90—100 % (из них в течение 1943 года — четыре раза).
При первоначальном сформировании 3-й гвардейской танковой армии танковые корпуса и отдельная танковая бригада имели на вооружении средние танки Т-34 и лёгкие Т-70. Кроме того, в состав танковых корпусов входило по одному полку самоходных артиллерийских установок СУ-122. Включенный в состав 3-й гвардейской танковой армии 2-й механизированный корпус так же был укомплектован танками Т-34 и Т-70.
В ходе Орловской операции в составе 3-й гвардейской танковой армии появился тяжелый самоходный артиллерийский полк, вооружённый СУ-152 и одним командирским танком КВ-1с.
К началу Киевско-Фастовской операции самоходно-артиллерийские полки танковых корпусов были целиком перевооружены на машины СУ-76 и СУ-152.
Включенный в состав 3-й гвардейской танковой армии вместо 7-го гвардейского 9-й мехкорпус был вооружен достаточно разнообразно — американские танки М4-А2 «Шерман» и английские «Черчилль» различных модификаций, положенные по штату Т-34 и Т-70, а также самоходный артиллерийский полк СУ-122. В период с 4 по 10 ноября 1943 года армия получила 48 новых машин СУ-85, после чего количество используемых в типов бронетехники возросло до двенадцати.
К началу 1944 года танковый парк 3-й гвардейской танковой армии пополнился шестьюдесятью американскими САУ СУ-57 и пятью танками «Валентайн». К лету 1944 года в составе 3-й гвардейской танковой армии появились тяжёлые танковые полки, вооружённые танками ИС-122 (ИС-2). Использовали танкисты-гвардейцы и трофейную технику, так, один захваченный танк Т-5 «Пантера» значился в составе танкового парка 3-й гвардейской танковой армии по состоянию на 14.7.1944 года. К концу года из состава полностью выведены лёгкие танки, средние танки Т-34 заменены на более совершенные Т-34/85. Последними, к весне 1945 года, на вооружение 3-й гвардейской танковой армии поступили самоходно-артиллерийские установки СУ-100.

Численность танков и самоходных артиллерийских орудий по типам:

В таблице не приведены данные по танкам, общее число которых в парке не превышало пяти — КВ, ИС-85, «Валентайн», Т-5 «Пантера».

Командование

Командующие армией 
 14.05.1943 — ??.02.1947 —  гвардии генерал-лейтенант, с 30.12.1943 гвардии генерал-полковник танковых войск, с 1.06.1945 маршал бронетанковых войск Рыбалко, Павел Семёнович.
 17.02.1947 — ??.05.1950 —  гвардии генерал-лейтенант танковых войск Митрофанов, Василий Андреевич
 ??.05.1950 — 30.09.1953 —  гвардии генерал-лейтенант танковых войск Бутков, Василий Васильевич
 01.10.1953 — 15.04.1958 —  гвардии генерал-лейтенант танковых войск, с 8.08.1955 гвардии генерал-полковник танковых войск Обухов, Виктор Тимофеевич
 16.04.1958 — 21.01.1960 —  гвардии генерал-майор танковых войск, с 8.08.1955 гвардии генерал-лейтенант танковых войск Соколов, Сергей Леонидович
 22.01.1960 — 28.08.1964 — гвардии генерал-майор танковых войск, с 7.05.1960 гвардии генерал-лейтенант танковых войск Анищик, Георгий Степанович

Члены Военного совета 
  гвардии генерал-майор т/в, с 29.05.1944 — гвардии генерал-лейтенант танковых войск Мельников, Семён Иванович.

Начальники штаба армии 
 14.05.1943 — 29.03.1944 —  гвардии полковник, с 07.06.1943 гвардии генерал-майор танковых войск Митрофанов, Василий Андреевич;
 29.03.1944 — 31.07.1945 — гвардии генерал-майор танковых войск, с 27.06.1945 генерал-лейтенант танковых войск Бахметьев, Дмитрий Дмитриевич.

Заместители командующего 
 19.07.1943 - 03.08.1943	СУЛЕЙКОВ Кирилл Филиппович, гвардии генерал-майор танковых войск
 05.10.1943 - 00.12.1943, ид	СУХОВ Иван Прокофьевич, гвардии генерал-майор танковых войск
 00.12.1943 - 29.04.1944	СУХОВ Иван Прокофьевич, гвардии генерал-майор танковых войск
 на 05.45	СОЛОВЬЁВ Юрий Николаевич, гвардии генерал-майор ИТС

Начальники оперативного отдела (Второй заместитель начальника штаба) 
 04.03.1943 - 11.07.1943, ид	УПМАН Карл Иванович, полковник
11.07.1943 - 17.04.1944	УПМАН Карл Иванович, полковник, с 18.02.1944 гвардии генерал-майор танковых войск
 00.03.1944 - 16.09.1945	ЕРЕМЕНКО Александр Павлович, полковник

Начальник разведывательного отдела (Заместитель начальника штаба по разведке) 
 на 01.44; на 05.45	ШУЛЬКИН Лев Моисеевич, полковник

Начальник политического отдела 
 31.05.1943 - 11.05.1945 КАПНИК Арон Давидович, полковник, с 27.06.1945 гвардии генерал-майор

Командующие артиллерией (Заместитель командующего войсками армии по артиллерии) 
 14.05.1943 -	МИШНИН Константин Александрович, гвардии генерал-майор артиллерии
 по 28.01.1945	ОГАНЕСЯН Николай Александрович, гвардии генерал-майор артиллерии (28.01.1945 погиб в бою)
 28.01.1945 - 00.04.1945 Никулин, Владимир Яковлевич, гвардии генерал-майор танковых войск
 Никольский, Александр Михайлович, гвардии генерал-майор артиллерии

Начальник управления бронетанкового снабжения и ремонта (Помошник командующего войсками армии по технической части) 
 весь период	СОЛОВЬЁВ Юрий Николаевич, инженер-полковник, с 05.11.1943 генерал-майор ИТС

Начальники управления тыла армии (Заместитель командующего войсками армии по тылу) 
 НИКОЛАЕВ Иван Карпович, генерал-майор интенданской службы
 на 05.1945	МИКУТСКИЙ Владислав Антонович, гвардии генерал-майор интенданской службы

Начальник инженерных войск (Заместитель командующего войсками армии по инженерным войскам) 
 по 05.10.1943	ОНУЧИН Михаил Васильевич, инженер-полковник (05.10.1943 погиб в бою)
 КАМЕНЧУК М. П., полковник.

Отличившиеся воины 
Управление армии:
  Мельников, Семён Иванович, гвардии генерал-майор танковых войск, член Военного совета армии.
  Онучин, Михаил Васильевич, гвардии полковник, заместитель командующего армией по инженерным войскам.
   Рыбалко, Павел Семёнович, гвардии генерал-полковник танковых войск, командующий армией.
  Харчевин, Фёдор Павлович, гвардии полковник, начальник инженерных войск армии.

50-й отдельный мотоциклетный Киевско-Берлинский ордена Богдана Хмельницкого полк:
  Корнев, Александр Александрович, сержант, командир мотоциклетного отделения. Погиб в бою 25 февраля 1945 года.
  Масычев, Иван Анисимович, капитан, командир мотоциклетного батальона.
  Соколинский, Рудольф Моисеевич, старший сержант, помощник командира пулемётного взвода.

166-й отдельный инженерно-танковый Киевский Краснознамённый ордена Суворова полк:
  Мугалёв, Павел Михайлович, подполковник, заместитель командира полка.
  Петушков, Адам Захарович, старший лейтенант, командир танкового взвода.

91-я танковая Фастовская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада:
  Боборыкин, Иван Павлович, сержант, механик-водитель танка 345 танкового батальона.
  Боженко, Александр Гаврилович, старшина, механик-водитель танка 344 танкового батальона.
  Заборовский, Константин Васильевич, лейтенант, командир танка 345 танкового батальона. Звание присвоено посмертно.
  Конев, Пётр Алексеевич, старшина, механик-водитель танка.
  Луста, Пётр Васильевич, капитан, командир 344 танкового батальона. Погиб в бою 21 апреля 1945 года.
  Мустафаев, Хыдыр Гасан оглы, майор, командир мотострелкового батальона.
  Старостин, Дмитрий Яковлевич, лейтенант, командир взвода 345 танкового батальона.
  Фофанов, Алексей Иванович, старший лейтенант, командир роты 344 танкового батальона.
  Чистяков, Александр Фёдорович, старший сержант, командир взвода автоматчиков мотострелково-пулемётного батальона. Погиб в бою 13 января 1944 года.
  Якубовский, Иван Игнатьевич, полковник, командир бригады.

16-я самоходно-артиллерийская Перемышльско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова бригада:
  Попов, Пётр Георгиевич, полковник, командир бригады.

36-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии:
  Щербаков, Александр Фёдорович, гвардии старший лейтенант, начальник разведки дивизиона.

182-й отдельный моторизованный инженерный батальон:
  Тумакшин, Михаил Тимофеевич, старший лейтенант, командир 1 роты. Звание присвоено посмертно.

737-я отдельная кабельно-шестовая рота:
  Аширбеков, Ахметрашит, рядовой, линейный надсмотрщик. Погиб в бою 28 января 1944 года.
  Новопашин, Роман Иванович, рядовой, линейный надсмотрщик.

121-й отдельный гвардейский сапёрный ордена Богдана Хмельницкого батальон
  Айсин Алям, гвардии младший сержант, командир отделения

Данные о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы 3-х степеней других формирований армии в статьях Википедии:6-й гвардейский танковый корпус, 7-й гвардейский танковый корпус, 9-й механизированный корпус, 12-й танковый корпус, 15-й танковый корпус, 25-й танковый корпус, 7-й гвардейский механизированный корпус, 1-й гвардейский кавалерийский корпус.

Пресса 
 Фронтовая газета «За славу Родины», из авторов которой можно выделить Леонида Юхвида

Память 
 Памятник воинам 3-й гвардейской танковой армии в Москве на улице Яблочкова, там же музей.
 Танк-памятник Т-34/85 на проспекте Победы у дома 52/2 в Киеве.
 Фильм «На войне как на войне» посвящён «павшим и живым воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко»

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Колтунов Г. А., Соловьев Б. Г. Курская битва — М.: Воениздат, 1970. — 400 стр. с илл. и цвет, схем., 50 000 экз.
 Радзиевский А. И. Танковый удар: танковая армия в наступательной операции фронта по опыту Великой Отечественной войны. — М.: Воениздат, 1977.
 Малов А. М. Юность моя опалённая: художественно-документальная повесть. Казань: Татарское книжное издательство, 2002. — 175 с. — ISBN 5-298-01106-3
 
 
 
 
 
 
 Алферов С. Перегруппировка 3-й гвардейской танковой армии в битве за Днепр (октябрь 1943). // Военно-исторический журнал. — 1980. — № 3. — С.16—24.

Ссылки 
 
 
 

Танковые армии СССР во время Великой Отечественной войны
Танковые армии СССР
Гвардейские армии
Брянский фронт
Центральный фронт
Воронежский фронт
1-й Украинский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году